Letter ( — «письмо») формат бумаги, который обычно используется в США, Канаде, Мексике и некоторых других странах. Наиболее используемым похожим форматом за пределами Северной Америки является международный стандарт A4.

Размер листа формата Letter 8½×11 дюймов или 215,9×279,4 мм, в то время как формат А4 имеет размер 210×297 мм, то есть лист формата Letter короче и шире, чем A4.

Рональд Рейган утвердил этот формат бумаги для использования в федеральных формах США, до этого использовался меньший «официальный» размер 8×10½ дюймов.

Часто можно встретить описание базового веса в 20 или 24 фунта (типичный вес офисной бумаги Letter) — вес 500 листов бумаги размером 17×22 дюйма, которые производитель разрезает в 4 пачки бумаги формата Letter. Поэтому 1 пачка двадцатифунтовой бумаги весит 5 фунтов, а один лист двадцатифунтовой бумаги весит 0,16 унции или 4,54 грамма, что эквивалентно плотности 72 г/м³.

В отличие от стандартной бумаги A4, которая является геометрическим подмножеством диапазона форматов бумаги, основанных на стандарте Международной организации по стандартизации, происхождение размеров формата Letter теряется в веках и не является внятно документированным. Американская ассоциация леса и бумаги утверждает, что размеры происходят с тех времён, когда бумага производилась вручную, и что 11-дюймовая длина страницы — это четверть «средней максимальной длины рук опытного рабочего».

См. также 

 Форматы бумаги
 Формат конверта
 ISO 216 определяет две серии форматов бумаги: A и B
 ISO 269 определяет серию C для конвертов
 ISO 217 определяет две серии необрезанных форматов бумаги: RA и SRA

Примечания 

Стандарты
Канцтовары
Бумага